Juan Domingo Tovar es un narrador mexicano, de profesión ingeniero.

Biografía 
Nacido en Tampico, México el 19 de febrero de 1950 ha estado avecindado en Monterrey casi toda su vida. A la vez que emprendía el oficio de escritor, Juan Domingo fue directivo en varias empresas y después entrenador de negocios y terapeuta sistémico, todo esto en Monterrey, México. A la fecha ha publicado dos libros de cuentos: ‘Del Corazón y Otras Vísceras’ (2013) y ‘Los Dos Hechizos’ (2015). 

Actualmente cuenta con numerosos lectores, los cuales lo han ido a apoyar a eventos como XXV Feria Internacional Del Libro Monterrey, en donde pudieron expresar su agrado por el cuento ‘Si Dios Supiera Manejar Una Licuadora’.

Estilo de escritura 
En sus obras se encuentran contrastes como la técnica y la intuición, la realidad y los sueños, en donde se busca seducir a la imaginación del lector con narraciones poco convencionales. Así, Juan Domingo Tovar crea personajes al límite, situados en un punto de fuga, en ese lugar inefable que delimita la frontera entre lo misteriosos y lo fatal. De su mano, nos adentramos en lo incalculable, en lo sorpresivo, en lo oscuro; no para salir bien librados de ese valle de sombras que nos propone el devenir, sino para estar alerta, para entender que nuestra existencia depende del azar, que nuestro mundo y nuestras interpretaciones cuando son puestas a prueba, no resisten y caen vencidos, hasta disolverse en la nada.

Inspiración 
La persona que influyó a que Juan Domingo Tovar se interesara por la lectura fue su papá. Su padre hizo un solo cuento durante la infancia de Juan Domingo. A pesar de que este cuento haya sido muy malo, según Juan Domingo, fue lo que hizo que se adentrará al mundo de la literatura, para así después inspirarlo a empezar a escribir cuentos. Así mismo sus experiencias de vida son implementadas no literalmente en su escritura, pero sí dando una idea de lo que él vivió alguna vez o sintió en algún momento. Siempre separando la realidad de la ficción. Por igual se inspira a querer mejorar aspectos que él ve como malos en la vida. O simplemente dar ideas de lo que él piensa por medio de su escritura.En sus historias se puede ver cómo se inspira en las realidades sociales y culturales de hoy en día.

Eventos importantes y reconocimientos 
 Participó con mención en el concurso Gabriel García Márquez de libro de cuentos en Bogotá, Colombia. (2013)
 XXIII Feria Internacional del Libro Monterrey. Presentando el libro ‘Del Corazón y Otras Vísceras’ (2013)
 XXV Feria Internacional del Libro. Presentando su libro ‘Los dos Hechizos’. (Martes 13 de octubre de 2015.)

Obras 
 Del Corazón y Otras Vísceras (Alabastro, 2013)
 Los Dos Hechizos (Font, 2015)

Referencias 
 Fil.mty.itesm.mx,. (2015). Buscador de Libros, eventos y Expositores | Feria Internacional del Libro Monterrey. Retrieved 16 October 2015, from https://web.archive.org/web/20160306060809/http://fil.mty.itesm.mx/mty/ferialibro/search/calendario_one.php?id=14608&busqueda

 Es.wikipedia.org,. (2015). Literatura. Retrieved 19 October 2015, from https://es.wikipedia.org/wiki/Literatura
 Facebook.com,. (2015). Editorial FONT. Retrieved 19 October 2015, from https://www.facebook.com/Editorial-FONT-179785252358544/
 Premiohispanoamericanodecuentoggm.gov.co,. (2015). Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Marquez Colombia 2015. Retrieved 19 October 2015, from http://www.premiohispanoamericanodecuentoggm.gov.co/
 Facebook.com,. (2015). Editorial FONT. Retrieved 19 October 2015, from https://www.facebook.com/Editorial-FONT-179785252358544/
 Facebook.com,. (2015). Alabastro. Retrieved 19 October 2015, from https://www.facebook.com/editorialAlabastro
 Es.wikipedia.org,. (2015). Juan Rulfo. Retrieved 19 October 2015, from https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Rulfo
 Es.wikipedia.org,. (2015). Jorge Luis Borges. Retrieved 19 October 2015, from https://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Luis_Borges

Nacidos en Tampico
Cuentistas de México
Escritores de México del siglo XX
Escritores de México del siglo XXI
Escritores de Tamaulipas
Narradores